Holzhausen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Holzhausen an der Haide – kommun Rheinland-Pfalz, 
 Holzhausen, Bismark – ort, Bismark (Altmark), Sachsen-Anhalt, 
 Holzhausen, Homberg (Efze) – en ortsdel i Homberg (Efze) i Hessen
 Holzhausen, Alling – en ortsdel i Alling i Bayern

Österrike 

 Holzhausen (kommun), Oberösterreich, Wels-Land, 

Robotskapade Österrikeförgreningar